Неручев — русская фамилия. Известные носители:

 Неручев, Михаил Васильевич (1835—1922) — русский агроном и публицист.
 Неручев, Сергей Германович (1927—2012) — советский геолог и геохимик.

См. также 
 Неучев